Brouwerij Sint-Jozef (Appels), een voormalige brouwerij te Appels
 Brouwerij Sint-Jozef (Lichtervelde), een voormalige brouwerij en erfgoed te Lichtervelde
 Brouwerij Sint-Jozef (Opitter), een brouwerij te Opitter
 Brouwerij Sint-Jozef (Wieze), een voormalige brouwerij te Wieze